Самиголла Хамзаевич Уразов (; род. 17 ноября 1957, Воротаевка, Саратовская область) — казахский государственный деятель, депутат Мажилиса парламента Казахстана (2012—2016).

Биография 
Родился в Воротаевке Подлесновского (ныне — Марксовского) района Саратовской области. Окончил Саратовский политехнический институт по специальности инженер-механик.

Трудовую деятельность начал чабаном совхоза «Зоркинский» Балаковского района Саратовской области. После окончания института работал экономистом совхоза «Зоркинский».

С 1981 по 1992 годы работал главным инженером, директором Джаныбекского автотранспортного экспедиционного предприятия, главным инженером совхоза «Урдинский» Урдинского района Уральской области.

С 1992 по 1996 годы работал главой Джаныбекской районной администрации Западно-Казахстанской области.

С 1996 по 2002 годы работал директором Западно-Казахстанского областного филиала, генеральным директором РГКП «Казахавтодор» города Астаны.

С 2002 по 2007 годы начальник Западно-Казахстанского областного управления Комитета развития транспортной инфраструктуры, директор департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области.

С 2007 по 2008 годы аким Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

С 18 апреля 2008 года по 14 января 2012 года — аким города Уральск.

В январе 2012 года избран по партийному списку депутатом Мажилиса Парламента Казахстана пятого созыва, член комитета по финансам и бюджету.

Семья 
Жена — Дарига Рушановна Уразова. Дети:
 сыновья — Бауржан (р. 1978), Алимжан (р. 1982)
 дочь — Алия (р. 1983).

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие»
 Почётный дорожник Республики Казахстан

Примечания

Ссылки 
 
Члены партии «Аманат»
Выпускники вузов Саратова
Выпускники Саратовского технического университета
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана V созыва
Акимы Уральска
Акимы Таскалинского района
Персоналии:Жанибекский район